Säsongen 2020/2021 var Tottenham Hotspurs 29:e säsong i Premier League och 43:e säsongen i rad i den högsta divisionen i det engelska ligasystemet. Utöver Premier League deltar klubben även i FA-cupen, Engelska Ligacupen, och UEFA Europa League, som de gick in i den andra kvalomgången efter en sjätteplats i förra årets Premier League säsong.

Den 19 april 2021 meddelade klubben att tränaren José Mourinho, samt hans följe, hade blivit sparkade med omedelbar verkan. Ryan Mason tillkännagavs som klubbens nya huvudtränare, efter att ha tidigare tränat akademin.

Tottenham hamnade på sjundeplats i ligan, en plats de säkrade efter en 4–2-vinst mot Leicester City på sista matchdagen, vilket även säkrade en kvalificering till Uefa Europa Conference League.

Sammanfattning
Säsongen 2020/2021 såg ut att bli José Mourinhos första hela säsong som huvudtränare efter att ha intagit positionen den 23 november 2019. Sommartransferfönstret såg mest noterbart ankomsten av klubblegendaren Gareth Bale på ett ettårslån från sin dåvarande klubb Real Madrid. Andra noterbara övergångar var den nyblivna Europa League vinnaren Sergio Reguilón som skrev på ett femårskontrakt hos Tottenham Hotspur efter att ha lämnat Real Madrid, samt Pierre-Emile Højbjerg som överfördes från Southampton till Tottenham i utbyte mot akademiprodukten Kyle Walker-Peters. 

Säsongen började med en 1–0-förlust mot Everton på hemmaplan, men Tottenham återhämtade sig snabbt, med en 2–5-vinst över Southampton matchen därpå, med fyra mål från Son Heung-min. Den 29 september såg Tottenhams avancemang i Engelska Ligacupen på straffar efter en oavgjord match (1-1), där Chelseas Mason Mount missade den sista straffen för att skicka Tottenham Hotspur vidare till nästa runda. Bara tre dagar senare mötte Tottenham Maccabi Haifa i playoff-rundan av Europa League 2020/2021 för att ta laget vidare till gruppomgångarna. Spurs vann 7-2 på hemmaplan. Den 4 oktober såg en historisk 1-6-vinst för Spurs borta mot Manchester United, då de släppte in fyra mål i första halvlek för första gången sedan november 1957. Tottenham fortsatte starkt efter det, med fyra raka vinster och en mållös match mot Londonrivalerna Chelsea. Den 6 december vann Spurs 2–0 mot Arsenal i Norra London-derbyt. Matchen såg Harry Kanes 250:e Premier League-mål, samt hans 11:e mål i Norra London-derbyt, vilket gjorde honom till derbyts nya bäste målgörare. Resultatet tog även Spurs tillbaka till förstaplats i ligaplacering. Spurs såg därefter sina nästa fyra matcher vinstlösa, med förluster mot mästerskapsrivalerna Liverpool och Leicester City. Den 10 januari 2021 spelade Tottenham Hotspur en FA-cup-match mot engelska division 8-laget Marine AFC. Matchen slog rekordet för att ha det största ligadivisionsmellanrummet i FA-cupens historia. Spurs vann matchen 5–0, med hattrick av Carlos Vinícius och mål från Alfie Devine som blev då blev Tottenhams yngste målgörare någonsin. Mellan 28 januari och 21 februari vann Spurs bara en av sex ligamatcher i rad, samt en 5–4-förlust mot Everton i femte rundan av FA-cupen.

Den 14 mars förlorade Spurs 2–1 i Norra London-derbyt, och fyra dagar senare åkte Spurs ut ur Europa League efter att ha tappat en 2–0-ledning från första mötet mot Dinamo Zagreb, när Mislav Oršić gjorde ett hattrick för att slå ut Spurs ur åttondelsfinalen med 3–2.

Spelartrupp

{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%; width:80%;"
|-
! style="background:#000080; color:white; text-align:center;"| Nr
! style="background:#000080; color:white; text-align:center;"| Namn
! style="background:#000080; color:white; text-align:center;"| Nationalitet
! style="background:#000080; color:white; text-align:center;"| Position
! style="background:#000080; color:white; text-align:center;"| Född (Ålder)
|-
! colspan="5" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Målvakter
|-
| 1
| Hugo Lloris (C)
| 
| Målvakt
| 
|-
| 12
| Joe Hart
| 
| Målvakt
| 
|-
|22
|Paulo Gazzaniga
|
|Målvakt
|
|-
|41
|Alfie Whiteman
|
|Målvakt
|
|-
! colspan="5" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Försvarare
|-
| 2
| Matt Doherty
| 
| Högerback 
| 
|-
| 3
| Sergio Reguilón
| 
| Vänsterback 
| 
|-
| 4
| Toby Alderweireld
| 
| Mittback / Högerback
| 
|-
| 6
| Davinson Sánchez
| 
| Mittback / Högerback
| 
|-
| 14
| Joe Rodon
| 
| Mittback
| 
|-
| 15
| Eric Dier
| 
| Mittback / Defensiv mittfältare
| 
|-
| 24
| Serge Aurier
| 
| Högerback
| 
|-
| 24
| Japhet Tanganga
| 
| Högerback / Mittback / Vänsterback
| 
|-
| 33
| Ben Davies
| 
| Vänsterback / Mittback
| 
|-
| -
| Danny Rose
| 
| Vänsterback 
| 
|-
! colspan="5" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Mittfältare
|-	
| 5
| Pierre-Emile Højbjerg
| 
| Defensiv mittfältare / Central mittfältare
| 
|-
| 8
| Harry Winks
| 
| Central mittfältare / Defensiv mittfältare
| 
|-	
| 17	
| Moussa Sissoko 	
| 	
| Central mittfältare 	
| 
|-
| 18
| Giovani Lo Celso
| 
| Central mittfältare / Offensiv mittfältare / 
| 
|-
| 20
| Dele Alli
| 
| Central mittfältare / Offensiv mittfältare
| 
|-
| 28
| Tanguy Ndombélé
| 
| Central mittfältare / Offensiv mittfältare 
| 
|-
| 30
| Gedson Fernandes
| 
| Central mittfältare / Högermittfältare 
| 
|-
! colspan="12" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Anfallare
|-
| 7
| Son Heung-min
| 
| Forward / Vänsterytter / Släpande anfallare
| 
|-
| 8
| Gareth Bale
| 
| Högerytter / Släpande anfallare
| 
|-
| 10
| Harry Kane (VC)| 
| Forward / Släpande anfallare
| 
|-
| 11
| Erik Lamela
| 
| Högerytter / Vänsterytter / Offensiv mittfältare
| 
|-
| 23
| Steven Bergwijn
| 
| Vänsterytter / Högerytter
| 
|-	
| 27	
| Lucas Moura	
| 	
| Högerytter / Vänsterytter / Släpande anfallare
| 
|-	
| 45
| Carlos Vinícius	
| 	
| Forward
| 
|-
|}

Övergångar
Släppta

 Lån in 

 Lån ut 

 In 

 Ut 

 Sammanlagd övergångsaktivitet 

 Utgifter 
Sommar:  £64,900,000

Vinter:  £0

Total:  £64,900,000

 Inkomster 
Sommar:  £12,000,000

Vinter:  £0

Total:  £12,000,000

 Net total 
Sommar:  £52,900,000

Vinter:  £0

Total:  £52,900,000

 Vänskapsmatcher 
Försäsong

Tävlingar

Överblick

Premier League

Ligatabell

Sammanfattning av resultat

Matcher
Spelschemat släpptes den 20 augusti 2020.

FA-cupen

Lottningen för tredje rundan ägde rum den 30 november 2020 på BBC. Programledaren Robbie Savage lottade Tottenham Hotspur att spela mot Marine, från engelska 8:e divisionen, på bortaplan. Lottningen för fjärde och femte rundan ägde rum den 11 januari 2021, utförd av Peter Crouch.

Engelska Ligacupen

Lottningen för både andra och tredje rundan sändes den 6 september 2020, ledd av Phil Babb.

Uefa Europa League

Kvalomgångar

Lottningen för den andra kvalomgången hölls den 31 augusti 2020. Lottningen för den tredje kvalomgången hölls den 1 september 2020. Lottningen för playoff-omgången hölls den 18 september.

Gruppspel

Gruppspelslottningen hölls den 2 oktober 2020.

Slutspel

Sextondelsfinal
Dragningen för sextondelsfinalen hölls den 14 december 2020.

Åttondelsfinal
Dragningen för åttondelsfinalen hölls den 26 februari 2021.'

 Statistik 

 Spelade matcher 

 Målgörare Listan är sorterad efter tröjnummer när antal mål är lika. Nollor Listan är sorterad efter tröjnummar när antal nollor är lika.''

Referenser

Anmärkningar

Noter 

Tottenham Hotspur FC:s säsonger
Engelska fotbollsklubbar säsongen 2020/2021